Б'єрнстьєрне Б'єрнсон, Б'єрнстьєрне Мартініус Б'єрнсон (трапляється також транскрипція Бйорнстьєрне Бйорнсон; норв. Bjørnstjerne Martinus Bjørnson; 1832—1910) — норвезький письменник.
 Бергліот Б'єрнсон, Ібсен (уроджена Б'єрнсон) (норв. Bergliot Bjørnson; 10 червня 1869 — 2 лютого 1953) — норвезька співачка (мецосопрано).
 Кароліна Б'єрнсон  (уроджена Реймерс, 1 грудня 1835 — 27 червня 1934) — норвезька актриса, дружина поета, драматурга, лауреата Нобелівської премії Б'єрнстьєрне Б'єрнсона.
 Б'єрн Б'єрнсон (норв. Bjørn Bjørnson; 15 листопада 1859 — 14 квітня 1942) — норвезький театральний актор і режисер, драматург.
 Ерлінг Б'єрнсон (норв. Erling Bjørnson; 19 квітня 1868 — 7 грудня 1959) — норвезький фермер і політик.